Республика Маврикий подразделяется на девять административных округов и Внешние острова Маврикия, включающие три зависимые территории и ещё две, находящиеся под иностранным суверенитетом, который Маврикием оспаривается.

Округа

Банки 
В пределах Исключительной экономической зоны Маврикия находятся следующие рыболовные банки:
 Сая-де-Малья (Saya de Malha Bank)
 Назарет (Nazareth Bank)
 Судан (Soudan Banks)
 Хокинс (Hawkins Bank)

См. также 
 ISO 3166-2:MU

Примечания 



 
Списки:Маврикий